Жильеро́н () — французская фамилия.

Известные носители: Жильерон, Жюль (1854—1926) — швейцарский лингвист.
 Жильерон, Луи (1909—?) — швейцарский хоккеист на траве.